Ivan 6. Antonovitj af Rusland () (23. august 1740 i Sankt Petersborg – 16. juli 1764 i Schlüsselburg-fæstningen) var kejser af Rusland 1740 – 1741.

Biografi 
Han var søn af prins Anton Ulrik af Braunschweig og prinsesse Anna Leopoldovna af Mecklenburg. Hans mors moster Anna Ivanova adopterede det otte uger gamle barn og erklærede ham for sin arving 5. oktober 1740. Ved Anna Ivanovas død 17. oktober 1740 blev Ivan formelt hersker, og den følgende dag blev Ernst Johann von Biron, hertug af Kurland, regent. Da denne blev fældet allerede den 8. november, overgik regentskabet til Ivans mor, som regerede via en vicekansler ved navn Andrej Osterman. 

Tretten måneder senere den 6. december 1741 indsattes Elisabeth ved et statskup på tronen, og Ivan og hans familie blev fængslet på fortet i Dunamunde i nærheden af Riga den 13. december 1742. I juni 1744 blev de flyttet til Kholmogory ved Hvidehavet, hvor Ivan blev fjernet fra familien, som han aldrig genså, og isoleret i de næste 12 år. I 1756 blev han i al hemmelighed flyttet til fæstningen Schlüsselburg, hvor han i 1764 blev myrdet på ordre fra Katharina 2., da der blev gjort forsøg på at befri ham.

Stamtræ

Se også 
 Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede

Regenter af Rusland
Personer fra Sankt Petersborg
Huset Welf